Hauka kan syfta på följande platser:

Estland 

 Antsla, ort, Võru län, Antsla vald,

Se även
Haukajaure, samiska för "Gäddsjön"

Robotskapade Estlandförgreningar